Букийип (Bukiyip, Bukiyúp, Mountain Arapesh) — папуасский язык, который относится к арапешской группе языковой семьи торричелли, на котором говорят в горах Торричелли на западе округа Янгору провинции Восточный Сепик в Папуа-Новой Гвинее.

У букийип существуют горный арапеш (букийип) и прибрежный арапеш диалекты. Большинство населения перешло на ток-писин, дети и пожилые люди не желают говорить на языке.

Фонология

Примечания

Ссылки 
 Букийип на Ethnologue

Языки Папуа — Новой Гвинеи
Папуасские языки